A Equipe Equatoriana de Copa Davis representa o Equador na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Equatoriana de Tênis.

Time atual

Equipe de 2009:
Nicolas Lapentti
Giovanni Lapentti
Carlos Avellan
Julio Campozano

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe equatoriana)

Equador
Tênis do Equador